Томас Расселл Ферри Херон (; 31 марта 1936), более известный как Томми Херон () — шотландский футболист, выступавший на позициях левого крайнего нападающего и левого защитника.

Футбольная карьера 
Начал футбольную карьеру в шотландском клубе «Куинз Парк», выступая на позиции левого крайнего нападающего. Также играл за шотландский «Килмарнок» и «Портадаун». В марте 1958 года перешёл в английский клуб «Манчестер Юнайтед». 5 апреля 1958 года дебютировал в основном составе «Юнайтед» в матче Первого дивизиона против «Престон Норт Энд». Команда под руководством Джимми Мерфи сыграла вничью 0:0. Томми был игроком «Юнайтед» до весны 1961 года, однако в основном составе сыграл только 3 матча.

В мае 1961 года перешёл в клуб Четвёртого дивизиона «Йорк Сити». Там он сразу стал игроком основного состава. Провёл за команду 216 матчей в лиге и Кубке Англии.

В дальнейшем выступал за «Олтрингем» и «Дройлсден».

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 Профиль футболиста на сайте MUFCInfo.com

Футболисты Шотландии
Игроки ФК «Куинз Парк»
Игроки ФК «Килмарнок»
Игроки ФК «Портадаун» 
Игроки ФК «Манчестер Юнайтед»
Игроки ФК «Йорк Сити»
Игроки ФК «Олтрингем»
Игроки ФК «Дройлсден»